VM i curling 2015 henviser til flere artikler:
 VM i curling 2015 (kvinder)
 VM i curling 2015 (mænd)